

Patronymes 
Tolmatchiov, Tolmatchev (masculin ; ) ou Tolmatchiova, Tolmatcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Oleg Tolmatchiov (1919-2008), joueur de hockey sur glace soviétique
 Jumelles Tolmatcheva (1997-), chanteuses russes

Toponymes 
 Lac Tolmatchev
 Plateau Tolmatchev
 Stratovolcan  ()

Voir aussi 
 Tolmatchevo

Patronyme russe